Това е списък с филмите на Туентиът Сенчъри Фокс от 1935 г. до 1999 г.

За последващите издания, вижте Списък с филмите на Туентиът Сенчъри Фокс (2000 – 2020).

1930-те години

1940-те години

1950-те години

1960-те години

1970-те години

1980-те години

1990-те години

Вижте също 
 Туентиът Сенчъри Фокс
 Списък с филмите на 20th Century Fox (2000 – 2020)
 :Категория:Списъци с филмите по киностудио

Списъци
Списъци с филмите по киностудио
Филми на Туентиът Сенчъри Фокс